George de la jungle est un personnage de fiction présente dans les œuvres suivantes :

 série télévisée d'animation :
 Georges de la jungle, série télévisée d'animation américaine diffusée du  au  sur ABC ;
 George de la jungle, série télévisée d'animation américaine/canadienne diffusée du  au  sur Cartoon Network ;
 cinéma :
 George de la jungle, film américain de Sam Weisman sorti en 1997 ;
 George de la jungle 2, film australo-américain de David Grossman sorti en 2003 ;
 jeu vidéo :
 George of the Jungle and the Search for the Secret, jeu vidéo développé par 7 Studios et sorti sur Wii, PlayStation 2 et Nintendo DS en 2008.